Georg Sieveking ist der Name folgender Personen:

* Georg Heinrich Sieveking (1751–1799), deutscher Kaufmann und Aufklärer
 Georg Herman Sieveking (auch Hermann Sieveking; 1867–1954), deutscher Arzt und Politiker (DVP), MdHB